Трёхречье — посёлок в Междуреченском городском округе Кемеровской области России. Входил в состав Ортонского сельсовета (сейчас — Ортонское территориальное управление).

История 
В 1989 году из части территории Новокузнецкого района  образован Междуреченский район Кемеровской области, включавший Ортонский сельсовет с пос. Трёхречье.

География 
Трёхречье расположено в юго-восточной части Кемеровской области и находится на берегу Ортон, примыкая к пос. Ортон. Уличная сеть не развита.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения шорцы составляли 99 % от общей численности населения в 96 жителей

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Междуреченского городского округа